Hydra (ранее известен как Sixense TrueMotion) — игровой контроллер для ПК. Созданный по технологии компании Sixense Entertainment совместно с Razer. Он состоит из двух джойстиков, которые похожи по форме и принципу работы на PlayStation Move для PlayStation 3. 

Он был протестирован в тесной фокус-группе участников PlayStation Underground в августе 2008 года, где была продемонстрирована его полная функциональность в различных типах игр .  

Джойстик Razer Hydra был выпущен через Steam и через официальный сайт Razer 16 июня 2011 года по цене 139,99 долларов США . Он продавался в комплекте с Portal 2 с эксклюзивным контентом для игроков с контроллерами. В России продажи начались в сентябре 2011.

Определение 
Ключевой элемент контроллера — базовый блок с небольшим шаром, который генерирует слабое электромагнитное поле. С его помощью контроллер определяет абсолютное положение и ориентацию джойстиков с точностью, как заявляют его разработчики, 1 мм на 1°, имея, таким образом, 6 степени свободы.

Portal 2: Sixense MotionPack DLC 
Специально для Razer Hydra был выпущен загружаемый контент для Portal 2. Sixense MotionPack состоит из десяти уровней. На этих уровнях к портальной пушке добавлены дополнительные возможности, такие как вращение объектов в трех измерениях, передвижение объектов на расстоянии, передвижение и вращение порталов, а также возможность изменения размеров специального вида кубов. Если у вас подключена Hydra,то игра автоматически активирует это дополнение.

Прототип 
В модели прототипа, показанной на выставке CES в 2011 году, шар и джойстики были соединены проводами, но Razer сообщила о возможном создании беспроводной версии.

Комплектация 

Комплект Razer Hydra с игрой Portal 2 и DLC, стоимостью $140 будет включать два джойстика, а также саму игру.

Поддержка в играх

Встроенная  
 Team Fortress 2
 Portal 2
 Deep Black : Reloaded
 Depth Hunter
 FlatOut 3: Chaos & Destruction
 Counter Strike: Global Offensive
 Counter Strike: Condition Zero

Эмулируемая 
 Более 350 игр с помощью MotionCreator

См. также 
 Virtuix Omni
 PlayStation move

Ссылки 
 Контроллер движения Razer Hydra Sixense
 Официальный сайт

Примечания 

Модели игровых контроллеров